25-й чемпионат СССР по русским шашкам среди женщин прошёл  в Пятигорске в 1981 году по круговой  системе. За победу присуждалось 1 очко, за ничью ½ очка и за поражение 0 очков. При равенстве очков место определялось по лучшему коэффициенту. 

Чемпионкой страны стала Алевтина Лазаренко. Второе место заняла Стасе Ингауните. На третьем месте финишировала Галина Дмитриева.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки», 1982 №1

Женщины
1981 год в шашках
Спорт в России в 1981 году
Спортивные соревнования в Пятигорске
Чемпионаты СССР в 1981 году
1981 год в Ставропольском крае